Unter Einschlusskörperchenkrankheit versteht man:
eine andere (frühere) Bezeichnung für Zytomegalie
die Porcine Cytomegalie
die Einschlusskörperchenkrankheit der Riesenschlangen